

Улицы 
Ленинский проспект — улица в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, названная в честь В. И. Ленина. Названия в честь Ленина, одни из самых массовых названий улиц, хотя данный вариант («Ленинский проспект») встречается относительно редко. В России не более 20 Ленинских проспектов, тогда как проспектов Ленина свыше 100.

Россия 
 Ленинский проспект — улица в Воронеже.
 Ленинский проспект — улица в Йошкар-Оле.
 Ленинский проспект — улица в Калининграде.
 Ленинский проспект — улица в Москве.
 Ленинский проспект — центральная улица в Норильске.
 Ленинский проспект — улица в Санкт-Петербурге.
 Ленинский проспект — улица в Тольятти.
 Ленинский проспект — улица в Усолье-Сибирском.
 Ленинский проспект — улица в Химках.
 Ленинский проспект — прежнее (до 1992 года) название проспекта Сююмбике в Набережных Челнах.

Украина 
 Ленинский проспект — улица в Донецке.

Белоруссия 
 Ленинский проспект — прежнее (до 1991 года) название Проспекта Независимости в Минске.

Казахстан 
 Ленинский проспект — прежнее название проспекта Абилкайыр-хана в Актобе.

Станции скоростного транспорта

Станции метро 
 «Ленинский проспект» — станция Московского метрополитена.
 «Ленинский проспект» — станция Петербургского метрополитена.

Железная дорога 
 Ленинский проспект — остановочный пункт Октябрьской железной дороги в городской черте Санкт-Петербурга.

См. также

Примечания 

Улицы, названные в честь Владимира Ленина